Тимерзянов — фамилия; имеет женскую форму Тимерзянова.
 Тимерзянов, Закий Тимерзянович (1926—2013) — передовик советской нефтяной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Тимерзянов, Тимур Ренатович (род. 1987) — российский автогонщик, 3-кратный чемпион Европы по ралли-кроссу.